Диванадат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и пированадиевой кислоты
с формулой NaVO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Реакция пированадиевой кислоты с щелочами:

 Растворение метаванадата натрия в растворе едкого натра:

Физические свойства 
Диванадат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде,
не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидраты состава NaVO•n HO, где n = 15 и 18.

Кристаллогидрат состава NaVO•18HO — бесцветные кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/m,
параметры ячейки a = 0,92478 нм, c = 1,6591 нм, Z = 2 .

Химические свойства 
 С щелочами образует ортованадат натрия:

Примечания

Литература 
 

Соединения натрия
натрия